Ksenon fluorid se može odnositi na:
Ksenon difluorid, -{XeF2}-
Ksenon tetrafluorid, -{XeF4}-
Ksenon heksafluorid, -{XeF6}-